Lixus – antica città del Marocco
 Lixus – genere di coleotteri della famiglia Curculionidae